Für die Saison 2011/12 wurde die fiktive Gruppenbildung der mexikanischen Liga abgeschafft, die bisher als Basis für die Qualifikation zur Liguilla dienten. In dieser Saison ist die Gesamttabelle der jeweiligen Halbsaison maßgeblich für die Qualifikation und es treffen die Mannschaften anhand ihrer Platzierung aufeinander. Interessant hierbei ist, dass in der Apertura sowohl der Superlíder, die punktbeste Mannschaft (Guadalajara), als auch die nach Punkten zweitbeste Mannschaft (Cruz Azul) bereits im Viertelfinale scheiterten.

Nach 36 Jahren im Oberhaus steigen die Estudiantes Tecos zum Saisonende 2011/12 in die zweite Liga ab.

Liguillas der Apertura 2011

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}
Bei einem Gesamtergebnis von 4:4 setzt sich Santos Laguna durch seine bessere Platzierung (4.) in der Abschlusstabelle der Apertura gegen Morelia (7. Platz) durch.

Finale 

|}
Die Tigres überstanden die ersten fünf Spiele der Liguilla ohne Gegentor. Ihr einziges Gegentor, das sie im Finalrückspiel gegen den nordmexikanischen Rivalen Santos Laguna hinnehmen mussten, brachte sie vorübergehend in arge Bedrängnis. Denn es bedeutete den 0:1-Rückstand nach 30 Minuten, der auch zur Pause Bestand hatte und den Hinspielsieg egalisierte. Doch in der zweiten Halbzeit drehten die Tigres auf und schafften einen 3:1-Erfolg und ihren ersten Meistertitel nach knapp 30 Jahren.

Liguillas der Clausura 2012

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}
Bei einem Gesamtergebnis von 3:3 setzt sich Santos Laguna durch seine bessere Platzierung (1.) in der Abschlusstabelle der Clausura gegen die Tigres (5. Platz) durch.

Finale 

|}

Tabellen

Tabellen der Apertura und Clausura 

|
Aufsteiger Tijuana erhielt die wenigsten Gegentore

|}

|}

Kreuztabelle zur Saison 2011/12 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gesamtjahrestabelle 2011/12 
Aufsteiger Tijuana muss nur acht Niederlagen hinnehmen!

|}

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko)

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 2011/12 bei RSSSF

2011
Fußballsaison 2011/12